Guilty — двадцать третий студийный альбом Барбры Стрейзанд, вышедший 23 сентября 1980 года на лейбле Columbia Records. Он был и остаётся самым продаваемым альбомом за всю карьеру певицы: на сегодняшний день по всему миру было продано свыше 20 миллионов копий альбома. Это 5-й альбом в карьере Барбры Стрейзанд, достигший #1 в октябре 1980 года. В чарты журнала Billboard альбом попал 11 октября 1980, провёл в нём 49 недель, заняв максимальную позицию под номером 1, которую держал 3 недели подряд. Альбом одновременно стал золотым и платиновым 19 ноября 1980 года. К 9 августа 1989 года стал 5-кратно платиновым.
Наиболее известная композиция, а также и сингл «Woman in Love» возглавляла чарты журнала Billboard, среди синглов, 3 недели подряд.

История создания альбома 
После невероятного успеха поп-группы Bee Gees, с выходом их альбома Spirits Having Flown, братьев Гибб стали часто приглашать принять участие в проектах других артистов и в том числе, писать для них музыку и тексты песен. В этот период Барри Гибб получил предложение от Барбары Стрейзанд написать для неё целый альбом, которое тот с удовольствием принял . В соавторстве с двумя другими братьями, он написал тексты и музыку будущего альбома, а в феврале на студиях Middle Ear в Майями и марте Sound Labs Studio в Лос-Анджелесе 1980 года состоялись сессии её записи.

Стрейзанд отмечала: «Я всегда смотрю на этот альбом как на одну из самых простейших и приносящих удовольствие записей, что я сделала. Барри делал процесс записи таким легким. Наверное, это связано с тем, что он сам артист, и он понимает то, что нужно делать продюсеру другого исполнителя».

Барри Гибб рассказывал: «Я хотел спродюсировать её самый успешный альбом, и я сделал это. Вначале я очень нервничал из-за работы с Барброй. Все мы слышали истории о том, насколько она жесткая, и она большая звезда. Это испугает любого. Я даже не хотел работать с ней из-за этого, но моя жена сказала, что если я откажусь от этой затеи, она разведется со мной! Я даже звонил Нилу Даймонду, чтобы узнать, каково это —- работать с ней. Разговор с ним успокоил меня. И в итоге, работа с Барброй оказалась просто замечательным временем. Ей нравились мои идеи, и она давала мне много свободы, правда Барбра также хотела, чтобы и я прислушивался к её идеям. Она очень приятный человек, истинная леди во всём значении этого слова. И она такой трудоголик! Она работала с семи утра до поздней ночи, а во время перерывов она писала сценарий к Йентл. Но когда в студию привозили еду, мы действительно должны были удерживать её, потому что она всегда хотела есть. Мы держали её подальше от еды, и только так она продолжала петь!».

Гибб записал инструментальные версии песен в студии Bee Gees. Оркестровые партии были добавлены на студии Criteria Studio в Майами. После этого Барри прилетел в Лос-Анджелес для начала работы со Стрейзанд. Барбра до этого всегда записывала музыку с живым оркестром, но для альбома Guilty она сделала исключение. Запись «What Kind of Fool» была достаточно трудоемкой, так как возникла проблема с поиском правильного баланса голосов Стрейзанд и Гибба. Песня была записана трижды —- в феврале, марте и июне 1980 года. Финальная версия песни была записана в июне в студии Media Sound. Две песни Гибба —- «Secrets» и «Carried Away» —- были написаны для этого альбома, но не использованы. Обе были изданы на альбоме Guilty Demos —- специальном релизе Гибба с песнями, которые он написал для Guilty. Первая позже была записана Элейн Пейдж, а вторая — Оливией Ньютон-Джон.

Альбом был номинирован на «Грэмми» в категории Альбом года, песня «Woman in Love» — в категориях Лучшее женское вокальное поп-исполнение, Лучшая запись года и Лучшая песня года. Стрейзанд, однако, получила только одну награду — за песню «Guilty» в категории Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой.

Фотографии для оформления альбома были сняты Марио Касилли. Он рассказывал: «Я не должен был снимать обложку для альбома. У Тони Лейна с Columbia уже была идея для обложки. Он хотел снять Барбру в студии с ангелом на одном плече и дьяволом на другом. Когда я приехал на студию, я просто снял несколько пробным снимков Барри и Барбры в белых блузках. Она посмотрела на фото и сказала, 'Давайте сделаем больше съемок в этом стиле'. Мы снимали фотосессию в течение часа. И это было очень забавно. Я думаю, мы просто попали в нужную волну. И это большое везение».

В 2005 году альбом был переиздан в комплекте с ремастерированной аудиоверсией и DVD в рамках промо-компании к «сиквелу» Guilty Pleasures.

Коммерческий успех 
Альбом дебютировал в чарте Billboard 200 с 15 места 11 октября 1980 года, достигнув первой позиции 25 октября и оставаясь на вершине три недели. Альбом провел в чарте 49 недель. Он стал платиновым 19 ноября 1980 года, а 9 августе 1989 —- пятикратно платиновым. Пластинка также достигла первых в мест в чартах большинства европейских стран.

Первым синглом с альбома в августе 1980 года стала песня «Woman in Love». Песня дебютировала в чарте Billboard Hot 100 с 49 места в начале сентября, а уже через несколько недель достигла вершины чарта, оставаясь на первом месте 3 недели. 7 ноября 1980 года сингл стал золотым, а 19 августа 1997 года —- платиновым. Это её четвёртый сингл, достигший платиновой сертификации. Песня имела огромный успех за пределами США, возглавив чарты большинства европейских стран, в том числе в Великобритании. Согласно журналу Billboard, сингл был продан тиражом более 2,5 миллионов копий к декабрю 1981 года. Сама Стрейзанд позже заявляла, что не любит «Woman in Love», так как не верит в смысл песни. Из-за этого она очень редко исполняет эту песню вживую.

Вторым синглом стала заглавная песня с альбома — «Guilty» — в октябре того же года. Песня дебютировала в Hot 100 в начале ноября, достигнув в итоге третьей позиции и оставаясь в чарте 22 недели. В Европе песня, однако, не повторила успеха первого сингла. В январе 1981 года был издан третий сингл —- «What Kind of Fool». Сингл достиг 10 места в Hot 100, таким образом, Guilty стал единственным альбомом Стрейзанд с тремя топ-10 хитами. Заключительным синглом с альбома стал «Promises», вышедший в мае 1981 года и достигший 48 места.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 The Barbra Streisand Official Site — Guilty
 Barbra Streisand Archives: Records/Guilty

Альбомы Барбры Стрейзанд
Альбомы Columbia Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Барри Гиббом